Vidriola puede estar haciendo referencia a:

 Vidriola, pez también llamado jurel de castilla.
 Vidriola, planta del género Parietaria.